Рой Фредрик Барги ( 31 июля 1894 — 16 января 1974) — американский композитор и пианист.

Биография 
Родился в Невейго, штат Мичиган. Вырос в Толидо, Огайо. В 1919 году начал работать вместе с Чарли Стрейтом в Imperial Piano Roll Company в Чикаго, где он являлся исполнителем, аранжировщиком и автором музыкальных произведений. Был руководителем, пианистом и аранжировщиком оркестра Бенсона в Чикаго с 1920 до 1922 года (когда его заменил Дон Бестор), а в дальнейшем работал с оркестрами Ишама Джонса и Пола Уайтмена. Также записывал соло для фортепиано для компании Victor Records.

Был женат дважды; от первой жены, Гретхен, воспитывал двух дочерей, 1922 и 1924 годов рождения.

В 1928 году стал был первым пианистом, который записал «Концерт для фортепиано F» Джорджа Гершвина (в аранжировке Ферде Грофе; вместе с Полом Уайтменом и его «Concert Orchestra»).

С 1943 года и до прекращения профессиональной карьеры он был музыкальным директором Джимми Дюранте.

Умер в городе Виста, Калифорния в возрасте 79 лет.

Избранные произведения 
 Ditto (1920)
 Omeomy (1920)
 Slipova (1920)
 A Blue Streak (1921)
 Knice and Knifty (with Charley Straight, 1921)
 Rufenreddy (with Charley Straight, 1921)
 Behave Yourself (1922)
 Jim Jams, No. 7 from Piano Syncopations (1922)
 Justin-Tyme (1922)
 Pianoflage (1922)
 Sunshine Capers (1922)
 Sweet And Tender (1923)
 Feeding The Kitty (1924)
 Get Lucky (1924)
 Trouble In Thirds (1925)

Примечания

Ссылки 
 
 

Композиторы XX века
Пианисты США
Википедия:Статьи с источниками из Викиданных
Композиторы США